Butor désigne :
 personnes et personnages
 Michel Butor est un romancier et essayiste français.
 lieux
 Butor est une commune de Moldavie.
 Le Butor est un quartier de Saint-Denis de La Réunion.
 Le Butor est un quartier de Saint-Benoît de La Réunion.
 animaux
 Le nom vernaculaire butor est attribué à plusieurs espèces d'oiseau.
 autres
 Le mot butor peut aussi servir d'injure désignant une personne particulièrement brutale, sans manières et rude.

Homonymie de toponyme